Saunier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Saunier (1865–1941), fansk konsthistoriker
 Noël Saunier (1847–1890), fransk konstnär

Franska efternamn